Almanach csillagászati efemeridák, kalendáriumszerű táblák
 almanach időszaki, rendszerint évente megjelenő kiadvány